

Výsledky a tabulka 

1997
Lední hokej v roce 1997
Lední hokej v Česku v roce 1997
Turnaje v ledním hokeji v Česku
Turnaje v ledním hokeji ve Zlíně